Храмов Юрий Васильевич () — полковник авиации, педагог, ученый, доктор военно-морских наук, специалист в области тактики морской авиации, участник Великой Отечественной войны, защитник Ленинграда.

Биография 
Родился в Москве. Во ходе военных действий Великой Отечественной войны совершил 196 боевых вылетов и сбил 6 самолетов противника.

В 1951 году Храмов закончил обучение в Военно-морской академии. Затем он продолжил нести службу на посту командующего штабом истребительной авиационной дивизии Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. В 1956 году он занял пост старшего преподавателя кафедры тактики авиации Военно-морского флота Военно-морской академии. За время своей научной деятельности Храмов написал более 150 работ, в том числе был автором 4 учебников, 9 учебных пособий, монографии «Авиация Российского флота». Имя Храмова внесено в исторический журнал Военно-морской академии.

В 1973 году он был уволен в запас, продолжил работу в качестве профессора кафедры.

Скончался 30 августа 1997 года в Санкт-Петербурге и был погребен на Северном кладбище.

Награды 
 Медаль «За взятие Кенигсберга»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Орден Красного Знамени, 03.07.1943
 Орден Красного Знамени, 14.03.1944
 Орден Красного Знамени, 27.07.1944

Примечания 

Кавалеры ордена Красного Знамени